

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Leet – township della contea di Allegheny nello Stato della Pennsylvania

Persone 
 Isaac Leet – politico statunitense
 Norman Leet – calciatore britannico

Informatica 
 Leet – forma codificata di inglese caratterizzata dall'uso di caratteri non alfabetici al posto delle normali lettere
 Leet – linguaggio di programmazione